Zkratka SPO může znamenat:

SPO 
 Smíšený přezvědný oddíl – označení průzkumných oddílů pěších divizí užívané prvorepublikovou československou armádou.
 Srpski pokret obnove (česky Srbské hnutí obnovy) – srbská politická strana
 Strana Práv Občanů – česká politická strana založená roku 2009 (též SPOZ)
 Svaz požární ochrany – za socialismu označení pro Sbor dobrovolných hasičů (SDH)

s. p. o. 
 Státní příspěvková organizace – právní forma, uváděná za názvem subjektu

Související články 
 SPÖ (Sozialdemokratische Partei Österreichs) – rakouská sociálně-demokratická strana.

Zkratky